3. edycja Ligi Europejskiej siatkarzy rozpoczęła się 26 maja 2006 roku. W fazie grupowej występowało 8 drużyn.

Uczestnicy

Klasyfikacja

Final four

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finały

Nagrody indywidualne 

Liga Europejska w piłce siatkowej
2006 w piłce siatkowej
2006 w Europie